Italské příjmení Milani má více osob:

 Albino Milani (1910–2001), italský motocyklový závodník
 Alfredo Milani (* 1924), italský motocyklový závodník
 Aurelio Milani (1934–2014), italský fotbalista
 Denise Milani (* 1976), česká modelka
 Leyla Milani (* 1982) je íránsko-kanadská modelka, herečka
 Milena Milani (1917–2013), italská umělkyně, spisovatelka a novinářka
 Oscar Milani (* 1946), německo-argentský cembalista
 Riccardo Milani (* 1958), italský filmový režisér
 Thomas Milani (* 1952), italsko-kanadský hokejista

Rovněž je Milani vesnice v Chorvatsku, která je součástí opčiny Bosiljevo.